Jméno a příjmení Steve Williams nosí více různých osob:

 Steve Williams (rockový bubeník) (* 1953) – velšský rockový bubeník
 Steve Williams (jazzový bubeník) (* 1956) – americký jazzový bubeník
 Steve Williams (hudebník) (* 1971) – britský hudebník
 Steve Williams (veslař) (* 1976) – britský veslař, olympijský vítěz